Лу́каш Ба́уэр (; ) — чешский лыжник, неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира, обладатель Кубка мира по лыжным гонкам.

Занимается в лыжном клубе «Яблонекс» из Яблонца под руководством специалиста Мирослава Петрашека. Зять первой в истории чехословацкой призёрки Олимпийских игр в лыжных гонках Хелены Шиколовой (женат на её дочери Катержине).

Спортивная карьера 
В сборной Чехии с 1996 года. В 1997 году Лукаш выиграл «серебро» на юношеском чемпионате мира в гонке на 30 км вольным стилем, а через неделю он дебютировал на взрослом чемпионате мира в Тронхейме, где он принял участие в гонке на 10 км классическим стилем, финишировав 47-м. Через год в олимпийском Нагано ему не удалось войти даже в тридцатку лучших ни в одной из гонок. Впервые войти в десятку в личной гонке на крупных соревнованиях ему удалось на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити, где он был шестым в гонке вольным стилем на 30 км с общего старта и восьмым в классическом марафоне.

Первая медаль пришла к Бауэру на Олимпийских играх 2006 года в Турине, где он стал вторым на пятнадцатикилометровой дистанции классическим ходом.

На чемпионатах мира Лукашу также удалось выиграть одно серебро в 2009 году, он вновь уступил в такой же гонке своему туринскому обидчику эстонцу Андрусу Веерпалу в Либереце.

На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере Лукаш завоевал бронзовую медаль в гонке на 15 км вольным стилем и принёс своей команде бронзу в эстафете.

Ещё одной своей серебряной медали чемпионатов мира Лукашу Бауэру пришлось ждать 6 лет. В 2015 году в Фалуне он стал вторым в марафоне на 50 км классикой.

Также Лукаш Бауэр — обладатель Кубка мира 2007/08. На Тур де Ски чех побеждал дважды (2007/08 и 2009/10) и, таким образом, они со швейцарцем Дарио Колоньей, с норвежцем Мартином Йонсрундом Сундбю и Александром Большуновым единственные спортсмены-мужчины, которым удалось это сделать более одного раза.

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Чехии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Обладатели Кубка мира по лыжным гонкам